Amerikai Egyesült Államok
Fairfield Beach (Connecticut)
Fairfield Beach (Ohio)